W Polsce
 Wesołów – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Wesołów – część wsi Łużna w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Łużna
 Wesołów – przysiółek wsi Zimna Wódka w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Ujazd
 Wesołów – dawna gromada